Żuławski (forma żeńska: Żuławska; liczba mnoga: Żuławscy) – polskie nazwisko.

Znane osoby o nazwisku Żuławski / Żuławska
 Agnieszka Żuławska-Umeda (ur. 1950), japonistka, tłumaczka języka japońskiego, córka Juliusza
 Andrzej Żuławski (ur. 1940–2016), reżyser filmowy, pisarz, scenarzysta, aktor, syn Mirosława
 Czesław Żuławski (1923–1994), geodeta, żołnierz Armii Krajowej
 Hanna Żuławska (1908–1989), malarka, ceramik i pedagog
 Jacek Żuławski (1907–1976), malarz, grafik, taternik, żeglarz i profesor PWSSP w Gdańsku.
 Jerzy Żuławski (1874–1915), pisarz, poeta i dramaturg
 Juliusz Żuławski (1910–1999), poeta, prozaik, tłumacz poezji anglojęzycznej, syn Jerzego
 Karol Żuławski (1845–1914), polski lekarz psychiatra
 Marek Żuławski (1908–1985), malarz, grafik, krytyk i eseista, syn Jerzego
 Mirosław Żuławski (1913–1995), pisarz, dyplomata
 Wawrzyniec Żuławski (1916–1957), taternik, ratownik górski, pisarz, syn Jerzego
 Xawery Żuławski (ur. 1971), reżyser, scenarzysta i aktor, syn Andrzeja
 Zygmunt Żuławski (1880–1949), polityk, działacz socjalistyczny i związkowy